mikser kuchenny
 mikser planetarny
 mikser (stół mikserski) – urządzenie elektroakustyczne
 Mikser (Mikołaj Skommer) – polski producent muzyczny
 Mikser (Mikołaj Mądrzyk) – raper z Częstochowy